↔ ist ein Pfeilsymbol. Es wird als Doppelpfeil bezeichnet, was nicht eindeutig ist. Daneben wird die englische Bezeichnung Left right arrow verwendet.

In der Mathematik wird er als Äquivalenzpfeil verwendet (neben dem doppelten beidseitigen Pfeil ⇔), in der Chemie als Mesomeriepfeil.

Im Unicode-Standard belegt das Zeichen den Codepoint U+2194. Die HTML-Codierung ist &#8596; bzw. &harr;. Die Kodierung in LaTeX ist \leftrightarrow.

Siehe auch 
 Unicodeblock Pfeile

Belege 

↔